Cleòfant (en llatí Cleophantus, en grec antic Κλεόφαντος) era un metge grec que va viure probablement al . Va tractar a Aule Cluenci Habit. Ciceró el defineix com a medicus ignobilis, sed spectatus homo (un metge innoble però un home respectat). No s'ha de confondre amb Cleòfant, metge del .

Referències 

Metges de la Grècia romana